João Rabello (Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1981) é um violonista brasileiro. Começou sua carreira como membro integrante do conjunto do pai, o músico Paulinho da Viola, no ano de 2004. No ano de 2006, produziu e lançou o seu primeiro CD como solista, chamado Roendo as Unhas. João Rabello pertence à quarta geração de uma família de violonistas. Pelo lado paterno, seu avô Cesar Faria foi integrante do conjunto Época de Ouro e seu pai, Paulinho da Viola, deu uma importante contribuição para a música brasileira. Pelo lado materno, seu tio Raphael Rabello é hoje considerado um dos mais importantes violonistas brasileiros da história.

Discografia 
 2006 - Roendo as unhas
 2011 - Uma pausa de mil compassos

Ligações externas 
 

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro